Kaldvee ist der Familienname folgender Personen:

 Martten Kaldvee (* 1986), estnischer Skilangläufer und Biathlet
 Urmas Kaldvee (* 1961), estnischer Biathlet